Студеновка и Студёновка — топоним в России:

Населённые пункты 
 Студёновка — хутор в Ольховском районе Волгоградской области.
 Студёновка — хутор в Лискинском районе Воронежской области.
 Студёновка — село в Семилукском районе Воронежской области.
 Студёновка — посёлок в Эртильском районе Воронежской области.
 Студеновка — деревня в Задонском районе Липецкой области.
 Студёновка — деревня в Шацком районе Рязанской области.
 Студёновка — село в Воскресенском районе Саратовской области.
 Студёновка — село в Умётском районе Тамбовской области.

Реки 
 Студёновка — река в Липецке, приток Воронежа.
 Студеновка — река в Саратовской области, приток Карая.